«Король диванов» — российский производитель мягкой мебели.

История 
Фабрика «Король диванов» основана в 2011 году в селе Клещевка Саратовской области, входит в группу фабрик «Много мебели» и на 50 % принадлежит её руководителю Андрею Ходасевичу. В 2014 году были открыты 2 дополнительных сборочных производства от фабрики «Король диванов» в Челябинске и Новосибирске.

В 2014 году фабрику посетил Алексей Репик – президент «Деловой России», после чего предприятие было включено в проект «1000 заводов «Деловой России» по созданию новых несырьевых производств.

Показатели деятельности 
Компания имеет 5 обособленных подразделений, входящих в структуру фабрики. Численность работающих на предприятии составляет более 5 300 чел. На предприятии функционируют два собственных учебных центра. В настоящее время фабрика занимает площадь в 15 га.

По данным министра промышленности и энергетики Саратовской области Сергея Лисовского на 2013 год, объем производства готовой продукции фабрики составляет 2,7 млрд рублей. За год объемы выросли в 6 раз, а темпы роста составили 316 %. Основными точками сбыта продукции предприятия является сеть магазинов «Много мебели», где продукция «Короля диванов» занимает до 95 % ассортимента. Было изготовлено 250 тысяч диванов и столько же комплектов корпусной мебели.

По данным медиа-холдинга РБК, в месяц группа фабрик «Король Диванов» выпускает около 180 000 единиц мебели в месяц, занимая около 17,9 % российского рынка мягкой мебели.

Промоакции 
25 июля 2014 года был установлен новый мировой рекорд Гиннесса — диван производства фабрики «Король Диванов» был официально признан самым длинным диваном в мире. Его длина составила 1006 м 61 см, диван был доставлен на 10 фурах на набережную г. Саратова. На изготовление рекордного предмета мебели ушло 7,5 км красной экокожи, единовременно на диване могли расположиться 2500 человек.

Благотворительность 
В мае 2014 года в селе Клещевка состоялось открытие новой дороги для дачников и местных жителей, строительство которой вел «Король Диванов». Глава администрации Саратовского района Иван Бабошкин подчеркнул, что фабрика является одним из показательных примеров социально ответственного бизнеса в районе. Дорожное полотно протяженностью более 630 метров было построено менее чем за две недели.

Летом 2014 года фабрика «Король диванов» заявила о готовности принять на работу беженцев с Украины.

В сентябре 2014 года в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Саратова по благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина священник Николай Генсицкий вручил благодарственное письмо генеральному директору «Король диванов» Наталье Самылкиной за помощь в строительстве и реконструкции храмов Саратовской епархии: на восстановление Покровского храма Саратова фабрика пожертвовала 4,5 миллиона рублей.

Критика 
В июне 2014 года прокуратура Саратовской района провела проверку соблюдения миграционного законодательства на фабрике «Король Диванов». Как выяснили сотрудники миграционного ведомства, компания незаконно привлекла к трудовой деятельности 15 иностранцев. По данному факту были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Инциденты 
10 мая 2014 года 30-летний Александр Щербин, который некоторое время назад устроился на работу в «Король Диванов», взломал входную дверь бухгалтерии и вынес сейф с 2,3 миллионами рублей. Похищенными деньгами Щербин распорядился по своему усмотрению. Суд постановил лишить его свободы на 2,5 года.

Примечания